Компози́тор (от  — составитель, сочинитель):

 Композитор — автор музыкальных произведений; человек, сочиняющий музыку.
 Композитор — составитель ароматов.

 В названии издательства:
 «Композитор» — музыкальное издательство в Москве.
 «Композитор Санкт-Петербург» — музыкальное издательство в Санкт-Петербурге.